Ovington – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Ovington – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Ovington – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Ovington – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Ovington – wieś w Anglii, w Hampshire, w dystrykcie Winchester